Nughedu bezeichnet folgende Orte auf Sardinien:
 Nughedu Santa Vittoria, Provinz Oristano
 Nughedu San Nicolò, Provinz Sassari